Unter der Baureihe 99.471 reihte die Deutsche Reichsbahn zwei Schmalspur-Tenderlokomotiven mit einer Spurweite von 750 mm, einer Achslast von 7 t und einer Achsfolge von C 1' ein, die am 1. April 1949 in den Betriebsbestand der Bahn übernommen wurden.

 99 4711: siehe PKKB Nr. 20
 99 4712: siehe FBB Nr. 11 bis 13

099.471
Schienenfahrzeug (Spurweite 750 mm)
Tenderlokomotive Achsfolge C1